Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 

 Telmatochromis bifrenatus Myers 1936    
 Telmatochromis brachygnathus Hanssens & Snoeks 2003  
 Telmatochromis brichardi Louisy 1989    
 Telmatochromis dhonti (Boulenger 1919)    
 Telmatochromis temporalis Boulenger 1898    
 Telmatochromis vittatus Boulenger 1898

Джерела 

Pseudocrenilabrinae